St. Helena (Nebraska)
 St. Helena (Califòrnia)
 St. Helena (Carolina del Nord)
 Santa Helena, illa de l'Atlàntic Sud.